Theodor Brüggemann ist der Name folgender Personen:

* Theodor Brüggemann (Politiker) (1796–1866), deutscher Lehrer, Beamter und Politiker
 Theodor Brüggemann (Künstler) (1822–1888), niederländischer Lithograph, Fotograf und Zeichner 
 Theodor Brüggemann (Literaturwissenschaftler) (1921–2006), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer